Friedenskirche (Eupen)
Friedenskirche (Sanssouci)